Die Salem Open 2000 waren ein Tennisturnier, welches vom 2. bis 8. Februar 2000 in Hongkong stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2000 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden keine weiteren Turniere gespielt. Die Salem Open gehörten zur Kategorie der ATP International Series.

Titelverteidiger im Einzel war der US-Amerikaner Andre Agassi, der dieses Jahr nicht erneut am Turnier teilnahm. Stattdessen gewann der an Position drei gesetzte Deutsche Nicolas Kiefer. Für Kiefer war es der zweite Titel der Saison und sein insgesamt sechster Turniererfolg. Im Doppel gewann die an zwei gesetzte Paarung aus Wayne Black und Kevin Ullyett aus Simbabwe. Sie traten damit die Nachfolge der beiden Australier James Greenhalgh und Grant Silcock an, die in diesem Jahr beide nicht antraten. Für Black war es der erste Titel der Saison, während Ullyett damit den zweiten Titel zu verzeichnen hatte. Es war gleichzeitig der neunte Karrieretitel für Ullyett und der vierte für Black. Die vorigen Erfolge erreichten sie mit verschiedenen anderen Partnern.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 350.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 375.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan auf der ATP-Homepage (englisch)
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2000
Tennisturnier in Hongkong